Rosa 'Bonica 82' — сорт роз из классов флорибунда, шраб. Один из самых успешных и распространённых современных сортов роз. Вместе с сортами 'Swany' и 'La Sevillana' является одним из первых сортов серии пейзажных роз «Meidiland» («Meillandecor»), отличающихся универсальностью применения, устойчивостью к заболеваниям и неприхотливостью.

Выведен Марией-Луизой Мейан () в 1981 году. Выставочное имя 'Bonica ®', в некоторых русскоязычных источниках описан как 'Боника 82'. Не следует путать с другим сортом от Meilland, имеющим тот же сортовой эпитет — оранжево-красным 'Bonica ®' (флорибунда), выведенным в 1957 году Франсисом Мейаном.

Происхождение 
По данным HelpMeFind:

Биологическое описание 

Крупный густой, раскидистый, округлой формы куст высотой 60-150 см, шириной 120—185 см.

Побеги короткие, дуговидные.

Листья небольшие, кожистые, полуглянцевые, тёмно-зелёного цвета.

Цветки чашевидные, диаметром 3-6 см, махровые, до 40 лепестков. Появляются кистями по 5-15 шт; раскрываются из ярко-розовых бутонов и выгорают до нежно-розовых, почти белых. Роза производит множество плодов, отцветающие цветки рекомендуется обрезать.

Цветение повторное; первая волна ранним , затем умеренное повторное цветение и обильная волна осенью.

Аромат отсутствует либо мягкий.

В культуре 

Может использоваться в различных целях — для клумб, бордюров, живых изгородей, посадки в контейнерах, как ландшафтное растение и на срезку. Производит множество декоративных ярко-красных плодов. Куст хорошо смотрится и одиночно, и в группах, и в миксбордере.

Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 4b (−28.9 °C… −31.7 °C) до 9b. По другим данным 5 зона. Сорт рекомендован для выращивания в центральной подзоне Краснодарского края (хорошо цветет в сухой и жаркий период вегетации, отличаются повышенной устойчивостью к основным грибным заболеваниям, а также проявляют признаки повышенной зимостойкости).

Болезни и вредители 

Очень устойчива к болезням; в конце лета или во влажных условиях возможно появление чёрной пятнистости, однако это не мешает цветению.

Награды 
Некоторые награды сорта:

 1982 — Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR), Германия
 1987 — Награда Всеамериканского общества селекционеров роз (AARS), США
 1988 — 2-й приз Bagatelle Rose Trials, Париж, Франция
 1999 — Лучший шраб (CRS), Huronia Rose Society Show, Канада
 2000 — Шраб (ARS), Pittsburgh Rose Society Show, США
 2003 —  (The World’s Favourite Rose), введена в Зал славы Мировой федерации обществ розоводов (WFRS)
 2010 — Gold Standard Rose Trials, Великобритания

Примечания

Литература 
 
 

Bonica 82